

Carriera 
Nacque in Florida, frequentò l'Università della Florida e dopo la laurea studiò per ottenere il dottorato di ricerca presso l'Università statale del Michigan, senza tuttavia concluderne liter necessario al conseguimento del titolo di Ph. D. Nella sua carriera, s'impegnò molto nell'industria alimentare e andò in pensione come presidente della Roland Industries, a St. Louis, Missouri, nel 1996, un'azienda ove entrò nel 1977 come vice presidente e responsabile della divisione degli alimenti di specialità.

Durante la sua carriera industriale, è stato conosciuto per la sua direzione del controllo della qualità, del marketing e dello sviluppo di prodotto.

Partecipazione all'IFT 
Becker è stato membro dell'IFT dal 1960 fino alla sua morte (1999),  lavorando in due sezioni come consigliere (Mohawk Valley, St. Louis).

Inoltre è stato coinvolto nel IFT nazionale, lavorando alla selezione dei membri, in ambito finanziario, nella scelta delle sedi dei convegni e nell'assegnazione dei premi. Ha lavorato come aiutante tesoriere per quattro anni.

È diventato socio dell'IFT nel 1988 ed ha ricevuto il premio Calvert L. Willey nel 1995.

Altre attività professionali 
Becker era anche un membro attivo dell'Associazione americana dei chimici di Cereali, della quale fu Consigliere di amministrazione dal 1983 a 1986 e fu anche presidente dell'organizzazione Milling & Baking Division nel periodo 1983-4.

Nati in Florida